Röglin ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Röglin (* 1970), deutscher Politiker
 Werner Röglin (1938–2011), deutscher Schauspieler

Röglin ist der Name folgender Orte:
 Röglin, deutscher Name von Rogalino, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen